Краснореченский — название населённых пунктов в России:

 Краснореченский — село в Дальнегорском городском округе Приморского края.
 Краснореченский — посёлок в Пугачёвском районе Саратовской области.

См. также 
 
 Красная река